Son (Ardenas) - comuna francesa
Porto do Son - município espanhol
Sasha Son - cantor lituano

Desambiguação